Edward Hitchcock (medico)
Edward Hitchcock (paleontologo)